wikkel (verpakking), de omslag van een productverpakkingen zoals glaspot of conservenblik voor bijvoorbeeld een voedingsmiddel, of om een stofomslag van een boek
banderol (spreukband), de papieren adresband om een krant, tijdschrift of folder;